Кастрохерис ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Писуэрга. Занимает площадь 105 км². Население — 882 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fuero de Castrojeriz

Муниципалитеты Бургоса